Longville – CDP della Louisiana
Longville – comune del Minnesota